Calton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Patsy Calton (1948-2005), femme politique libérale-démocrate britannique

Toponyme



Calton, village du Yorkshire du Nord
Calton, village du Staffordshire

Calton, localité d'Argyll and Bute
Calton, quartier de Glasgow
Calton Hill, colline d'Édimbourg

Calton, hameau de l'Ontario

Homonymie de toponyme